Friederike von Brandenburg-Ansbach ist der Name folgender Personen:

* Friederike Luise von Preußen (1714–1784) Prinzessin von Preußen und durch Heirat Markgrafin von Brandenburg-Ansbach
 Friederike Caroline von Sachsen-Coburg-Saalfeld  (1735–1791), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Bayreuth

siehe auch:
 Dorothea Friederike von Brandenburg-Ansbach (1676–1731), durch Heirat Gräfin von Hanau